Arondismentul Agen (în ) este un arondisment din departamentul Lot-et-Garonne, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Agen-Centre
 Cantonul Agen-Nord
 Cantonul Agen-Nord-Est
 Cantonul Agen-Ouest
 Cantonul Agen-Sud-Est
 Cantonul Astaffort
 Cantonul Beauville
 Cantonul Laplume
 Cantonul Laroque-Timbaut
 Cantonul Port-Sainte-Marie
 Cantonul Prayssas
 Cantonul Puymirol

Comune 

Agen